Planet Zero — сьомий студійний альбом американського рок-гурту Shinedown, представлений 1 липня 2022 року. Спочатку дата релізу була призначена на 22 квітня 2022 року, але згодом була перенесена через затримку у виробництві компакт-дисків і вінілу. Альбом став першою роботою гурту, який очолив Billboard Top Album Sales.

Track listing

Учасники запису 
 Брент Сміт — вокал
 Зак Маєрс — гітара, бек-вокал
 Ерік Басс — бас-гітара, бек-вокал
 Баррі Керч — ударні

Чарти

Примітки 

Альбоми Shinedown
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми